Kutulas ist der Familienname folgender Personen:

 Asteris Kutulas (* 1960), griechischer Event- und Musikproduzent, Publizist, Übersetzer und Filmemacher
 Ina Kutulas (* 1965), deutsche Schriftstellerin